Ольгерд Владиславович Слежановский (1920—2016) — советский и российский инженер и учёный, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, создатель отечественной научно-производственной школы электропривода, создатель теории расчета и конструирования систем подчиненного регулирования электроприводом .

Биография

Ранние годы 
О.В. Слежановский родился 7 июля 1920 года в  г. Витебск, БССР в семье врача.

В 1932 году после смерти отца переехал в г. Новосибирск, где с отличием окончил среднюю школу.
 
В 1938 году поступил в Томский индустриальный институт.

Участие в Великой Отечественной войне 

В июне 1941 г. был призван в ряды РККА.

В августе 1941 г. был направлен в Ленинград и зачислен слушателем Военной электротехнической академии связи. 
Слушатели академии в 1941-1942 годах привлекались к боевым операциям. Участник Великой Отечественной войны в составе войск Ленинградского фронта.

Эвакуирован из блокадного Ленинграда летом 1942 года, и, в связи с реорганизацией академии был демобилизован из рядов РККА.

Летом 1943 г. участвовал в восстановлении оборудования СтальЭнерго в Сталинграде.

Продолжение образования 
В 1943 году для завершения образования поступил в Московский энергетический институт, где стал учеником выдающегося специалиста в области электропривода, профессора Д.П.Морозова.

Окончил МЭИ с отличием в 1945 году, получив диплом инженера-электрика по специальности "Электропривод".

Работа в ВНИИчермет 
После окончания МЭИ по рекомендации профессора Д.П.Морозова направлен на работу во ВНИИЧермет, где стал заниматься вопросами автоматизации прокатки и внедрения электроприводов.

Одновременно с производственной деятельностью занимался научной работой.
В 1950 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук по теме "Исследование электроприводов с электромашинным усилителем в качестве возбудителя".

Работа во ВНИИЭлектропривод 
После защиты кандидатской диссертации О.В.Слежановский переведён на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт электропривода (ВНИИЭлектропривод), где прошел путь от ведущего инженера до заместителя директора по научной работе.

Инженерная работа 
При непосредственном участии и руководстве О.В.Слежановского были разработаны и успешно введены в эксплуатацию автоматизированные электроприводы обжимных и листопрокатных станов на металлургических комбинатах в городах: Кузнецк (блюминг 1150), Кривой Рог (блюминг-автомат 1300), Челябинск (блюминг-автомат 1300), Новолипецк (листовой стан горячей прокатки 2000),  Магнитогорск (блюминг 1200) , Енакиево (проволочный стан 250), Череповец (блюминг1150),  Западно-Сибирский комбинат (блюминг-автомат 1300), Карагандинский металлургический комбинат (стан холодной прокатки 1400, прокатно-дрессировочный стан цеха жести), а также для экспортных поставок на металлургические объекты Индии (поставка блюминга и рельсобалочного стана на Бхилайский металлургический завод в г. Бхилай),  станы для «стальной столицы» Китая (г. Аньшань), стан холодной прокатки «Новая Гута», Польша, полосовой стан 1700 в г. Катовице, Чехословакия, станы 2300 и 1700 в г. Дунайварош, Венгрия, слябинг 1150, листовой стан горячей прокатки 1700, г. Галац, Румыния.

При научно-техническом руководстве О.В. Слежановского во ВНИИЭлектроприводе были разработаны основы построения систем подчинённого регулирования для электроприводов постоянного и переменного тока, а также унифицированные блочные системы регулирования УБСР (аналоговая ветвь) и УБСР-Д, УБСР-ДИ (дискретная ветвь), организация их промышленного производства на опытном заводе ВНИИЭлектропривод и Александрийском электромеханическом заводе.

На базе УБСР были разработаны серии комплектных тиристорных электроприводов во ВНИИЭлектропривод (производство на Таллинском электротехническом заводе), а также в НИИ ПО «ХЭМЗ» и «ВНИИПреобразователь» (разработка и производство крупных промышленных серий). Под руководством и  при непосредственном участии профессора О.В.Слежановского выполнен ряд научных и инженерных работ, многие из которых определили перспективное развитие отечественного электропривода.

При внедрении своих исследований и разработок профессор О.В.Слежановский, как правило, участвовал в наладочных работах на объектах внедрения, в том числе и за рубежом. Таким образом, осуществлялась обратная связь с производством, что позволяло в короткие сроки выполнять работы по внедрению электроприводов на объектах со сложной технологией.

Научная работа 
В 1969 году О.В. Слежановский успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук (тема диссертации «Реверсивный электропривод постоянного тока»).

В 1978 году ему присвоено учёное звание профессора.

В 1970 - 1991 годах был председателем диссертационного совета ВНИИЭлектропривод, членом диссертационного совета ВНИИЭМ.

Подготовил 9 кандидатов наук. Автор 7 монографий, 70 научных статей, 10 авторских свидетельств и патентов.
Более 10 лет был членом ВАК.

С 1994 года - заместитель главного редактора журнала «Электротехника».

В 1995 году избран почетным членом Академия электротехнических наук Российской Федерации.

На протяжении многих лет был заместителем и соратником директора ВНИИЭлектропривод профессора М.Г. Юнькова, научным руководителем программ Министерства электротехнической промышленности СССР в рамках СЭВ по разработке тиристорных электроприводов постоянного и переменного тока, а также Главным Конструктором по проблеме создания новых видов электрооборудования для черной металлургии, председателем постоянно-действующей межведомственной комиссии (МВК) по преобразовательной технике Министерства электротехнической промышленности СССР.

Указом Президента РФ от 09.02.1994 № 269 О.В. Слежановскому присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации» .

Вклад в науку 
За время своей научной и инженерной деятельности О.В. Слежановский создал во ВНИИЭлектропривод школу в области регулируемого электропривода. Работы по созданию и внедрению электроприводов в металлургическом оборудования находились на уровне лучших мировых образцов своего времени.

До настоящего времени все отечественные системы подчиненного регулирования электропривода построены на идеях и решениях, предложенных профессором О.В.Слежановским.
 
Ольгерд Владиславович - создатель теории расчета и методик конструирования систем регулирования электроприводов любых мощностей, которые широко используются в настоящее время.

Наиболее известные труды 
  Электропривод реверсивных станов горячей прокатки / О. В. Слежановский. - Москва : Металлургиздат, 1961. - 444 с. : ил.
 Реверсивный электропривод постоянного тока / О. В. Слежановский. — Москва: Металлургия, 1967. — 423 с.:
 Управление вентильными электроприводами постоянного тока / Е. Д. Лебедев, В.Е.Неймарк, М.Я.Пистрак, О.В.Слежановский. - Москва : Энергия, 1970, - 199 с. : ил.
 Состояние и перспективы развития тиристорного  электропривода / О. В. Слежановский, Г. А. Зверев, Л. Х. Дацковский ; М-во электротехн. пром-сти. Отд-ние ВНИИЭМ по науч.-техн. информации в электротехнике "Информэлектро". - Москва : 1972. - 35 с. : ил.
 Устройства унифицированной блочной системы регулирования дискретного типа (УБСР-Д) / О. В. Слежановский, А. В. Бирюков, В. М. Хуторецкий. - Москва : Энергия, 1975. - 256 с.
 Слежановский О.В., Дацковский Л.Х. и др. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями. Москва: Энергоатомиздат, 1983. – 256 с.

Труды, содержащие ссылки на работы О.В.Слежановского 
 Г.М. Иванов, А.Г. Иванов  «Электропривод в химической и целлюлозно-бумажной отраслях промышленности».-  М.МГИУ, 2008 г.
 «Автоматизированной электропривод» под общей редакцией  Н.Ф. Ильина, М.Г. Юнькова. Энергоатомиздат, 1980 г.
 Р.Т. Шрейнер «Системы подчиненного регулирования электроприводов», Учебное пособие для вузов,  Издательство Уральский государственный проф.-пед. ун-та, 1997.
 В.Г. Файнштейн, Э.Г. Файнштейн «Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами. М. Энергоатомиздат, 1986 г.
 «Автоматизированный электропривод, силовые полупроводниковые приборы, Преобразовательная техника», под общей редакцией Ф. Гельинского, И.А. Тепмана, М.Г. Юнькова. М.Энергоатомиздат, 1983 г.
 В.П. Чистов, В.И. Бондаренко, В.А. Святославский «Оптимальное управление электротехническими приводами». М.: Энергия, 1968 г.
 Е.И.  Беркович, В.И Ковалев и др. «Полупроводниковые выпрямители». М. Энергия, 1978 г.
 В.В. Рудаков « Электромашинные усилители в системах автоматики». М.Л. Государственное энергетическое издательство, 1961 г.
 В.В. Ходнев «Комплексные управляющие устройства электропривода». М. Энергоатомиздат, 1984 г.
 Д.В. Свячарник «Электрические машины непосредственного привода». М. Энергопатомиздат, 1988 г.
 А.Хашимов «Режимы работы частотно-регулируемых асинхронных электроприводов».  Издательство «Фан» Узбекской ССР, 1987 г.
 А.М. Вайгнер «Регулируемый синхронный электропривод». М.Энергоиздат, 1985 г.
 Н.В. Донской и др. А.Д. Поздеев « Управляемый выпрямитель в системах автоматического управления» М. Энергоиздат, 1984 г.
 Ю.А. Сабинин. «Электромашинные устройства автоматики» Л.Энергоатомиздат, Ленинградский отдел, 1988 г.
 А.Д. Поздеев «Электромагнитные и электромеханические процессы в частотно регулируемых асинхронных электроприводах». Чебоксары, Издательство. Чувашский университет, 1998 г.
 С.Н. Вешеневский «Характеристики двигателей в электроприводе» М-Л «Энергия» .1966 г.
 С.А. Ковчин, Ю.А. Сабинин «Теория электропривода», М.: «Энергоатомиздат.1994 г.
 Р.Т. Шрейнер, Ю.А. Дмитриенко «Оптимальное частотное управление асинхронными электроприводами». Кишинев: Издательство Штиинца, 1982 г.
 В.М. Перельмутер, В.А. Сидоренко «Системы управления  тиристорными электроприводами постоянного тока» М. Энергоатомиздат, 1988 г.
 В.Н. Егоров, В.М. Шейаков «Динамика системы электропривода» Л.Энергоатомиздат, Ленинград, 1985 г.
 М.З. Хамудханов, А.А. Хашимив « Теория и методы расчета частотно управляемых асинхронных электроприводов», Издательство «Фан» Узбекская ССР, 1969 г.
 В.Б. Клепиков  и др. « Многократно интегрирующие системы управления» НВК «КІА», 1989, г.Киев.
 М.Г. Чисенкин, В.И. Ключев, А.С. Сандлер «Теория Электропривода» М. Энергия, 1979 г.
 М.Г. Чиликин, М.М. Соколод и др.	«Основы автоматизированного электропривода» , М. Энергия , 1974 г.
 В.П. Шипилло «Автоматизированный вентильный электропривод». М. Энергия, 1969 г.
 В.И. Архангельский   «Системы реверсивных электроприводов». Техника , 1972 г.
 Г.Г. Жемеров « Тиристорные преобразователи частоты с непосредственной связью» М. Энергия, 1977 г.
 « Комплексные системы управления электроприводами тяжелых металлорежущих станков». Под редакцией А.Д. Поздеева.  м. Энергия, 1980 г.
 Ю.А. Сабинин « Позиционные и следящие электромеханические системы» СПб «Энергоатомиздат» С-П , 2001 г.
 Р.Т. Шреймер « Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты» Екатеринбург, УРО РАН, 2000 г.
 А.М. Вейнгер, В.В. Караман и др. «Проектирование электроприводов» Средне- уральское книжное издательство, 1980 г.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Участники битвы за Ленинград
Доктора технических наук
Выпускники МЭИ
Инженеры СССР
Учёные России
Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Инженеры-электрики